Arisaig est un toponyme pouvant désigner deux endroits :
 le village d'Arisaig en Écosse
 le village d'Arisaig en Nouvelle-Écosse, fondé par des émigrants originaires du premier